Dottrina (diritto) – in campo giuridico
 Dottrina filosofica – in filosofia
 Dottrina militare – disciplina comportamentale delle forze armate
 Dottrina – in religione
 Dottrina – in religione cristiana

Altri progetti